Виктор Петрович Ковалёнок () — советский и российский хоккеист, нападающий. Российский тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник ленинградского «Динамо». В сезоне 1980/81 дебютировал в команде второй лиги «Ижорец». В следующем сезоне перешёл в ленинградский СКА. Сезон 1984/85 провёл в фарм-клубе СКА «Звезда» Оленегорск из первой лиги. Следующие восемь сезонов отыграл за «Ижорец». Пять сезонов провёл в шведском клубе второго дивизиона .

Работал тренером в различных шведских клубах низших дивизионов и в молодёжных и юношеских командах России. С 10 ноября 2014 по 2 сентября 2015 — главный тренер команды МХЛ «СКА-1946».

Сын Александр в 2000-х — 2010-х годах играл в клубах низших дивизионов Швеции.

Примечания

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=4719
 https://r-hockey.ru/people/coach/583-001-0029257-8/teams

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Кальмар»
Игроки ХК «Ленховда»
Мастера спорта СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Ленховда»
Тренеры ХК «Боро/Ветланда»
Тренеры ХК «Кальмар Найтс»
Тренеры ХК «Кальмар»
Тренеры ХК «СКА-1946»
Тренеры ХК «Арбога»